Neutralität oder neutral (von lateinisch ne-utrum „keines von beiden“) bedeutet unparteiisch, geschlechtslos, ungeladen, ausgewogen, wertfrei und steht für:
 Neutralität (internationale Politik), unparteiische Haltung im Konfliktfall 
 Dauernde Neutralität, Bündnisfreiheit eines Staates als besondere völkerrechtliche Stellung
 Neutralität (Zeitschrift), Schweizer politische Monatszeitschrift (1963–1974)
 Neutralität des Gerichts in der Rechtsprechung
 Objektivität als neutraler und unabhängiger Standpunkt
 Wertfreiheit, Wertneutralität in der Wissenschaftstheorie
 Kontingenz (Logik), in der formalen Logik einen sich neutral verhaltenden Ausdruck
  
 ein spezielles Element einer algebraischen Struktur, siehe Neutrales Element
 elektrisch neutral, Ausgleich der elektrisch positiven und negativen Ladungen, siehe Elektrische Ladung #Gesamtladung  
 pH-neutral, eine Lösung mit einem pH-Wert von 7 (reines Wasser), siehe Neutrale Lösung
 neutrale Mutation in der Biologie, siehe Neutrale Theorie der molekularen Evolution

Neutrale im Speziellen:
 Neutrale (Volk), Attiwandaronon-Irokesen

Siehe auch:
 Neutralisation (Neutralisierung)
 Neutralismus
 Neutrino, Neutron
 Neutrum